Алекса́ндр Волко́вский (род. 1962) — советский гребец-байдарочник, выступал за сборную СССР в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Советского Союза, победитель регат республиканского и всесоюзного значения. На соревнованиях представлял спортивное общество «Трудовые резервы», мастер спорта международного класса.

Биография 
Александр Волковский родился в 1962 году. Активно заниматься греблей начал в раннем детстве, проходил подготовку в гребной секции Харькова, состоял в харьковском спортивном обществе «Трудовые резервы».

Впервые заявил о себе в 1979 году, когда одержал победу на первенстве Советского Союза в программе эстафеты 4 × 500 метров. В 1981 стал чемпионом СССР в зачёте четырёхместных байдарок на дистанции 1000 метров и удостоился права защищать честь страны на чемпионате мира в английском Ноттингеме. В составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребцы Сергей Колоколов, Александр Ермилов и Николай Баранов, завоевал в километровой гонке серебряную медаль, уступив в решающем заезде только экипажу из ГДР.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Ссылки 
 Александр Волковский — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Волковский Александр — краткая биографическая справка на сайте Яндекс.Словари
 Список чемпионов СССР по гребле на байдарках и каноэ
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Мастера спорта СССР международного класса